Торнос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 48,74 км². Население — 232 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Tornos

Муниципалитеты Теруэля